REF peut avoir plusieurs significations :
 Réf. est l'abréviation de référence ;
 REF est l'abréviation de répartiteur électronique de freinage ;
 Ref est le pseudonyme du dessinateur belge de bandes dessinées René Follet (1931-2020) ;
 REF est l'acronyme du Réseau des émetteurs français, association de radioamateurs;
 REF est l'acronyme de Reconnaissance Emotionnelle Faciale, application informatique qui fait référence aux travaux du psychologue Paul Ekman.

 Dans Wikipédia, voir Aide:Note et Aide:Espace référence.